11. појединачно првенство САД у шаху одржано је у Њујорку од 18. децембра 1958. до 15. јануара 1959. год. Победу је однео поново Боби Фишер.

Дванаест најбољих америчких мајстора и велемајстора је позвано да се такмичи на овом првенству. Међу учесницима су били и скоро сви бивши амерички шампиони, укључујући Бобија Фишера, Семјуела Решевског, Артура Бисгајера и Ларија Еванса. Фишеру је то било друго узастопно првенство САД и његова друга узастопна америчка круна док је поново доминирао, овог пута без пораза са коначним резултатом 8½ од 11.

Турнирска табела

Референце 

Првенства САД у шаху
Шаховски турнири
Шах у 1958.
Шах у 1959.